Baihe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baihe (socken i Kina, Chongqing), 
 Baihe Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar